

Patronymes 
Mirnov (masculin ; ) ou Mirnova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Igor Mirnov (1984), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe